Harris Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Harris Building (Oregon), ID-Nr. 87000363
 Harris Building (Pennsylvania), ID-Nr. 01000928